Епархия Сикасо () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Сикасо, Мали. Епархия Сикасо входит в митрополию Бамако.

История 
12 июня 1947 года Святой Престол учредил апостольскую префектуру Сикасо, выделив её из апостольского викариата Бобо-Диуласо (сегодня — Архиепархия Бобо-Диуласо).

6 июля 1963 года Римский папа Павел VI издал буллу "Quod Sacrum", которой преобразовал апостольскую префектуру Сикасо в епархию.

Ординарии епархии 
 епископ Didier Pérouse de Montclos MAfr (1947 — 1976); 
 епископ Jean-Baptiste Maria Cissé (1976 — 1996); 
 епископ Jean-Baptiste Tiama (1998 — по настоящее время).

Литература 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Sacra christiani, AAS 55 (1963), стр. 80

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Мали